Gist ist der Familienname folgender Personen:

 James Gist (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joseph Gist (1775–1836), US-amerikanischer Politiker
 Robert Gist (1924–1998), US-amerikanischer Filmregisseur und Schauspieler
 States Rights Gist (1831–1864), General der Konföderierten Staaten von Amerika
 William Henry Gist (1807–1874), US-amerikanischer Politiker

Gist steht weiter für:
 Gist Division, ein Geschäftsbereich der Linde AG, siehe Linde AG #Gist Division
 Mount Gist, Berg im Königin-Marie-Land, Antarktika
 einen Pastebin-Dienst auf GitHub

GIST steht als Abkürzung für:
 Gastrointestinaler Stromatumor
 Generalized Search Tree (GiST), eine Index-Struktur in Datenbank-Systemen
 German Institute of Science and Technology, eine Hochschuleinrichtung in Singapur

Abkürzung